Fabini János
 Johann Fabini, magyarosan Fabini János (?–1646) teológiai doktor, evangélikus lelkész
 Fabini János (1825–1899) evangélikus lelkész

Hasonló nevűek
 Fabini János Teofil (1791–1847) orvos, királyi tanácsos, egyetemi tanár